Trying to explain (lied) (1972), lied van The Cats op onder meer het album Signed by The Cats
 Trying to explain - Cats only (2011), muziekalbum van The Cats